Viima eller Wiima kan avse:
 Wiima Oy – tidigare finländsk busstillverkare
 Viima (örlogsfartyg) – finländsk torpedbåt
 VL Viima – finländskt skolflygplan